Ива́н Нау́мов:
 Наумов, Иван Алексеевич (1894—1950) — советский военный врач.
 Наумов, Иван Афанасьевич (1872—1940) — крестьянин, депутат III Государственной думы от Вятской губернии.
 Наумов, Иван Михайлович (ок. 1794—1879) — протоиерей Русской православной церкви.
 Наумов, Иван Мокеевич (1770-е гг. — 1833) — русский публицист и правовед, общественный деятель.
 Наумов, Иван Сергеевич (род. 1971) — русский писатель-фантаст, поэт, сценарист.
 Наумов, Иван Фёдорович — русский военный и государственный деятель начала XVII века.

  (1870—1907) — болгарский революционер.